Ильково — название населённых пунктов в России:

 Ильково — деревня в Мценском районе Орловской области.
 Ильково — деревня в Кашинском районе Тверской области.
 Ильково — деревня в Борисоглебском районе Ярославской области.

См. также 
 Илька (значения)
 Ильков